Сезон «Шахтаря» (Донецьк) 2019—2020 — 29-й сезон донецького «Шахтаря» у чемпіонатах України.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Пішли в оренду

Передсезонні та товариські матчі

Сезон

Суперкубок

Чемпіонат України

Перший етап

Статистика матчів

Турнірна таблиця 

|}

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Другий етап

Статистика матчів

Турнірна таблиця 

|}

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Кубок України

Ліга чемпіонів

Груповий турнір 

|

|}

Ліга Європи

Плей-офф

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
|colspan="16"|Гравці, що пішли в оренду:

|-
|colspan="16"|Гравці, що залишили команду:

|}

Бомбардири

Сухі матчі

Дисциплінарні порушення

Відвідуваність матчів

Чемпіонат України 
Перший етап

Домашні матчі

Виїзні матчі

Матчі єврокубків 

Домашні матчі

Виїзні матчі

Матчі в інших турнірах

Примітки 

Шахтар Донецьк
Сезони ФК «Шахтар» Донецьк